Desa Bomo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bomo (administrativ by i Indonesien, lat -8,17, long 110,98), Jawa Timur, 
 Desa Bomo (administrativ by i Indonesien, lat -8,36, long 114,34), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar